John McSherry peut faire référence à :

 John McSherry (1944-1996), arbitre des Ligues majeures de baseball ;
 John McSherry, musicien irlandais.